AJU steht für:
 Amt für Justiz, Amt des Fürstentums Liechtenstein
 Santa Maria Airport (IATA-Code) in Aracaju, Region Sergipe, Brasilien

aju steht für:
 Judäo-marokkanisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät von Judäo-Arabisch

Abkürzung